

Cinema 
 La lunga attesa (Homecoming) – film del 1948 diretto da Mervyn LeRoy
 Homecoming (Si shui liu nian) – film del 1984 diretto da Ho Yim
 Homecoming – film del 2009 diretto da Morgan J. Freeman
 Homecoming – film del 2011 diretto da Todd S. Kniss
 Spider-Man: Homecoming – film del 2017 diretto da Jon Watts
 Homecoming – film del 2019 diretto da Beyoncé Knowles-Carter

Letteratura 
 Homecoming – racconto fantasy di Robin Hobb del 2003

Musica 
 Homecoming – album di Art Farmer del 1971
 Homecoming – album degli America del 1972
 Homecoming – album di Bill Evans del 1999
 Homecoming – album dei Nazareth del 2001
 Homecoming – traccia dell'album American Idiot dei Green Day del 2004
 Homecoming – singolo di Kanye West del 2007, dall'album Graduation
 Homecoming – album di Emanuele Cisi del 2011
 Homecoming: Live at the Aviva Stadium, Dublin – album video dei The Script del 2011

Televisione 
Ritorno (Homecoming) – episodio della prima stagione di Lost
Ritorno a casa (Homecoming) – episodio della settima stagione di Stargate SG-1
Homecoming – episodio della terza stagione di The Vampire Diaries
 Homecoming – serie televisiva statunitense del 2018

Altro 
 Homecoming – tradizione delle scuole nordamericane in cui si invitano ex studenti